Partido Demócrata Cristiano ist der Name folgender Parteien:

 Partido Demócrata Cristiano de Chile
 Partido Demócrata Cristiano (El Salvador)
 Partido Demócrata Cristiano (Spanien)
 Partido Demócrata Cristiano (Uruguay)
 Partido Demócrata Cristiano (Argentinien)
 Partido Demócrata Cristiano (Bolivien)
 Partido Demócrata Cristiano (Paraguay)

Siehe auch:
 Partido Democrata Cristão